Ги́рвас — многозначный термин; топоним.

 Гирвас (посёлок) — посёлок в Карелии.
 Гирвас (водопад) — водопад в Карелии.
 Гирвас (озеро) — озеро в Мурманской области.
 Гирвас (приток Ноты) — река в Мурманской области.
 Гирвас (приток Нурмиса) — река в Карелии.
 Гирвас (аэродром)

Примечания